MSR kan syfta på: 

 MSR – ett amerikanskt företag, se Mountain Safety Research
 MSR – en typ av kärnreaktor, se Saltsmältareaktor
 MSR - en japansk budo-stil, se Meifu Shinkage Ryu